Pettai ist der Familienname folgender Personen:

 Elmar Pettai (1912–2008), estnischer Dichter und Publizist
 Jaanus Pettai (* 1989), estnischer Squashspieler
 Kristjan Pettai (* 1990), estnischer Squashspieler
 Wladimir Leonidowitsch Pettai (1973–2011), russischer Fußballschiedsrichter

Orte mit dem Namen Pettai:
 Pettai (Indien), Ort im indischen Unionsterritorium Puducherry